Inventio steht für:
 das erste Produktionsstadium einer Rede siehe Rhetorik
 Inventio crucis, Fest der Kreuzauffindung, 3. Mai
 Inventio Stephani, Fest der Auffindung der Gebeine des hl. Stephanus in Jerusalem, 3. August